

26 км — селище, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 26 км — селище, Томський район, Томська область